French Open 2004 – drugi w sezonie wielkoszlemowy turniej tenisowy, który rozegrano w dniach 24 maja–6 czerwca, na kortach im. Rolanda Garrosa. Była to 103. edycja rozgrywek.

Triumfatorem zmagań u mężczyzn został Gastón Gaudio, który w pojedynku finałowym obronił w meczu z Guillermo Corią dwie piłki meczowe. Rozgrywki singlowe u kobiet wygrała Rosjanka Anastasija Myskina, która pokonała w finale rodaczkę Jelene Diemientjewą. Zarówno dla Gaudio, jak i dla Myskinej były to pierwsze zwycięstwa wielkoszlemowe. Turniej deblowy wśród panów wygrał duet belgijski Xavier Malisse i Olivier Rochus. Zawody deblowe w konkurencji kobiet zwyciężyła para Virginia Ruano Pascual–Paola Suárez. Dla obu zawodniczek był to szósty triumf rangi wielkoszlemowej, a trzeci na paryskich kortach.

Zwycięzcy

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Turnieje juniorskie

Gra pojedyncza chłopców

Gra pojedyncza dziewcząt

Gra podwójna chłopców

Gra podwójna dziewcząt

Bibliografia 
 
 
 

French Open 2004